Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1980 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Kathy Jordan et Anne Smith battent Rosie Casals et Wendy Turnbull en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Billie Jean King Martina Navrátilová||align=center|1/2 finale|| Kathy Jordan Anne Smith (4)
|-
|2|| Rosie Casals Wendy Turnbull||align=center|Finale|| Kathy Jordan Anne Smith (4)
|-
|3|| Pam Shriver Betty Stöve||align=center|1/4 de finale|| Candy Reynolds Paula Smith
|-
|4||style=background-color:#CCCCFF| Kathy Jordan Anne Smith||align=center|Victoire'''|| Rosie Casals Wendy Turnbull (2)
|-
|5|| Greer Stevens Virginia Wade||align=center|1/4 de finale|| Rosie Casals Wendy Turnbull (2)
|-
|6|| Chris Evert Virginia Ruzici||align=center|1/4 de finale|| Billie Jean King Martina Navrátilová (1)
|-
|7|| Sue Barker Ann Kiyomura||align=center|1/4 de finale|| Kathy Jordan Anne Smith (4)
|-
|8|| Hana Mandlíková Renáta Tomanová||align=center||| Candy Reynolds Paula Smith
|}

|-
|1|| Pat Medrado Cláudia Monteiro||align=center||| Cynthia Sieler-Doerner Elizabeth Ekblom
|-
|2|| Lea Antonoplis Diane Evers||align=center||| Sue Barker Ann Kiyomura (7)
|-
|3|| Debbie Freeman Sue Saliba||align=center||| Rosie Casals Wendy Turnbull (2)
|}

|-
|1|| Beverly Mould Rene Uys||align=center||| Pam Shriver Betty Stöve (3)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1980
Wimbledon Double dames
Tennis en Angleterre en 1980
Tennis en juin 1980
Tennis en juillet 1980